Sankt Lukas (parochie, Frederiksberg)
Sankt Lukas (parochie, Aarhus)